Christos Patsatzoglou (Atenas, 19 de março, 1979) é um futebolista profissional da Grécia que atua como zagueiro.

Ligações externas 
 Perfil em ogol

Futebolistas da Grécia
Futebolistas do Xanthi FC
Futebolistas do Olympiacos FC
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2010